Lindelöf är ett svenskt efternamn som (med olika stavningsvarianter) har burits av bland andra:

Damon Lindelof (född 1973), producent och manusförfattare (svenskättling)
Douglas Lindelöw (född 1990), svensk hoppryttare
Ernst Lindelöf (1870–1946), finländsk matematiker
Ernst Lindelöf (1896–1976), svensk konstnär
Frans Lindelöw (född 1962), svensk ekonom och företagsledare
Helmi Lindelöf (1884–1966), finländsk skådespelerska
Knut Lindelöf (född 1945), lärare, skoldebattör, författare, webbredaktör 
Lorenz Lindelöf (1827–1908), finländsk matematiker och astronom
Uno Lindelöf (1868–1944), finländsk filolog
Victor Nilsson Lindelöf (född 1994), svensk fotbollsspelare

Se även
Lindelöfrum, matematisk term
Lindelöfs lemma, matematisk term
1407 Lindelöf, en asteroid

Svenska efternamn